El término mixto puede hacer referencia a: 

 Mixto, de ambos sexos, como hombre y mujer. 

 Mixto, cerilla.
Mixto, utensilio incendiario.
Sándwich mixto, emparedado de jamón de York y queso.